Langenbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Langenbacher (1923–1979), Schweizer Jazzmusiker (Künstlername Sunny Lang)
 Jutta Langenbacher-Liebgott (* 1951), deutsche Romanistin
 Karl Langenbacher (1908–1965), deutscher Grafiker, Schriftsteller und Hörspielautor